Bravis (motorfiets), een historisch Duits merk van motorfietsen
Bravis Ziekenhuis, algemeen ziekenhuis in de Nederlandse provincie Noord-Brabant